Труп:

 Труп — мёртвое тело.
 «Труп» — повесть Стивена Кинга.

Топоним 
 Труп () — город в графстве Каюга, штат Нью-Йорк, США.
 Труп — округ штата Джорджия, США.

Фамилия 
 Труп, Раса (Михнёвайте; род. 1977) — литовско-американская легкоатлетка.

Фильмы 
 «Труп невесты» — мультфильм Тима Бёртона 2005 года.
 «Труп моего врага» — французский кинофильм, снятый по роману Фелисьена Марсо.
 «Трупы» () — ирландская чёрная комедия 2003 года, режиссёра Роберта Куинна.
 «Трупы» () — квебекская чёрная комедия 2009 года, режиссёра Эрика Канюэля.

См. также 

 Кадавр